Wight peut désigner :

Toponymes 
 L'île de Wight, sur la côte sud de l'Angleterre dans la Manche, en face des villes de Southampton et Portsmouth.
 
 L'île Wight, dans le Lac des Deux-Montagnes, au Québec.

Patronymes 
 Alfred Wight (1916-1995), écrivain anglais connu sous le nom de James Herriot.
 Paul Wight (1972-), catcheur connu sous les noms de Big Show et The Giant.
  Peter Wight (1950-), acteur britannique .
 Robert Wight (1796-1872), médecin et botaniste britannique.
 Rohan Wight' (1997-), un coureur cycliste australien, spécialiste de la piste

 Festivals de musique Rock 
 Festival de l'île de Wight

Plusieurs enregistrements effectués pendant le festival de 1970 seront publiés :
 Jimi Hendrix :
 Live Isle of Wight '70
 Isle of Wight
 Blue Wild Angel: Live at the Isle of Wight, CD et DVD

 Live at the Isle of Wight Festival 1970 disque des Who.
 Live at the Isle of Wight Festival 1970

 Dans la culture populaire Wight Is Wight'', chanson de Michel Delpech qui célèbre le festival.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais